Інтерлакен-Обергаслі () — адміністративний округ у Швейцарії в кантоні Берн.
Адміністративний центр — Інтерлакен.

Громади

Примітки 

Округи кантону Берн